Карпу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Карпук, Василий Васильевич (1954—2022) — белорусский физиолог растений, доктор биологических наук (2000).
 Карпук, Владимир Юрьевич (род. 1991) — российский актёр и театральный режиссёр.
 Карпук, Руслан Леонидович (Левиев; род. 1986) — российский программист и оппозиционный активист, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team.